Engelsbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Engelsbach, Ortsteil der Gemeinde Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen; bis 1995 selbständige Gemeinde

Gewässer:
 Engelsbach (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Reinhardshofen, Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Engelsbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubach (Wied) vor Oberbieber, Stadt Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Engelsbach (Fils), rechter Zufluss der Fils auf der Stadtgrenze von Ebersbach an der Fils, Landkreis Göppingen, zu Reichenbach an der Fils, Landkreis Esslingen, beide Baden-Württemberg
 Engelsbach (Größelbach), rechter Zufluss des Größelbachs (zur Enz) bei Engelsbrand, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Engelsbach (Gutenbach), rechter Zufluss des Gutenbachs (zum Appelbach) vor dem Gutenbacherhof, Ortsgemeinde Gaugrehweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Engelsbach (Ibenbach), rechter Zufluss des Ibenbachs bei St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Engelsbach, auch Engelbach, Melbbach oder Poppelsdorfer Bach, linker Zufluss des Rheins in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Engelsbach, Oberlauf des Sagenbachs (zur Weißach) bis nach der Langenaualm von Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Engelsbach (Schlossbächlein), rechter Zufluss des Schlossbächleins (zum Neckar) in der Wolfschlucht bei Zwingenberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Engelbach
 Egelsbach